Бюэ (, ) — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Бюэ, Гёрил — норвежская кёрлингистка.
 Бюэ, Тереза — норвежская кёрлингистка.
 Бюэ, Эрик Уле — норвежский оперный певец.

Топоним 
 Бюэ () — коммуна во Франции.